Épiméthée peut désigner :

Astronomie 
 Épiméthée est un satellite naturel de Saturne,
 (1810) Épiméthée est un astéroïde.

Édition 

 Épiméthée, collection d'ouvrages de philosophie aux Presses universitaires de France (PUF).

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, Épiméthée est un Titan, frère de Prométhée.